Józef Kurzeja (1937–1976) – polski duchowny katolicki
 Józef Kurzeja (ur. 1948) – polski piłkarz